A 2022–2023-as magyar labdarúgó-bajnokság második osztályát húsz csapat részvételével rendezik meg. A bajnokság 2022. július 31-én kezdődött és 2023. május 21-én ér véget.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
Kiesett a másodosztályba

 MTK Budapest FC, az első osztály 11. helyezettjeként
 Gyirmót FC Győr, az első osztály 12. helyezettjeként

Feljutott az élvonalba

 Vasas FC, a másodosztály 1. helyezettjeként
 Kecskeméti TE, a másodosztály 2. helyezettjeként

Kiesett a harmadosztályba

 Szolnoki MÁV FC, a másodosztály 18. helyezettjeként
 Budaörsi SC, a másodosztály 19. helyezettjeként
 III. Kerületi TVE, a másodosztály 20. helyezettjeként

Feljutott a másodosztályba

 Kazincbarcikai SC, a harmadosztály keleti csoportjának győzteseként
 Kozármisleny SE, a harmadosztály közép csoportjának győzteseként
 Mosonmagyaróvári TE, a harmadosztály nyugati csoportjának győzteseként

Csapatok és stadionok

Csapatok adatai

Vezetőedző-váltások

Csapatok eloszlása megyék szerint

Jegyzetek

További információk 

 Az MLSZ honlapján

magyar 2
Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok